Eichhorn steht für:
 Eichhörnchen (ursprüngliche Benennung bis ins 19. Jh.)

 Eichhorn (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

Eichhorn ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Eichhorn (Gemeinde Zistersdorf), Katastralgemeinde von Zistersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
historisch:
 Veveří (Huzová), Gemeindeteil von Huzová, Tschechien
 Veverská Bítýška, Minderstadt in Tschechien
 Eichhorn, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Jablotschnoje (Kaliningrad), Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Eichhorn, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg, ab 1945: Zaborzyce, untergegangener Ort im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Eichhorn, bis 1916 Sczeczinken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Szczecinki, Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichhorn, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Wiewiórki (Górowo Iławiecki), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

sowie:

 (4297) Eichhorn, ein Hauptgürtelasteroid

Eichhorn, Weiteres:
 ein deutscher Hersteller für Holzspielzeuge, heute Simba-Dickie-Group
 Eichhorn Schwyz, Schwyzerörgeli-Hersteller

Siehe auch:
 Eichorn, Aichhorn